Merlande, ancienne partie de la commune de Merlande-et-Andrivaux qui fusionne avec La Chapelle-Gonaguet.
 Merlande-et-Andrivaux, une ancienne commune française du département de la Dordogne.

Patronyme 

 Jacques Adélaïde-Merlande (1933-), historien français.
Patronyme français